1235 км — топоним в России.

 1235-й км — урочище в Республике Коми, в междуречье верхних течений рек Ольховей и Малая Седъёль, координаты 65°40' 59°21'.
 1235 км — остановочный пункт, Южно-Уральская железная дорога, Самарская область, Борский район. Код ЕСР:	810644.

Примечания